Clear Spring ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 

 Clear Spring (Arkansas), Ortschaft im Clark County, Arkansas
 Clear Spring (Indiana), Ortschaft im Jackson County, Indiana
 Clear Spring (Maryland), Ortschaft im Washington County, Maryland
 Clear Spring (Pennsylvania), Ortschaft im York County, Pennsylvania

Siehe auch:
 Clear Springs